Jonathan Katz (acteur) (1946), Amerikaans komedie-acteur
 Jon Katz (1947), Amerikaans journalist en schrijver